South Park, SouthPark of Southpark kan betrekking hebben op:


Media

 South Park, een animatieserie
South Park: Bigger, Longer & Uncut, een gerelateerde film uit 1999
South Park: The Stick of Truth, een gerelateerd computerspel uit 2014
South Park: The Fractured but Whole, een gerelateerd computerspel uit 2017

Locaties
Maleisië
 Southern Park (Klang)
Verenigde Staten
 South Park (vallei), een vallei in Colorado;
 South Park (Wyoming), een plaats in Wyoming;
 South Park Township, een plaats in Pennsylvanië;
 South Park View, een plaats in Kentucky.
Verenigd Koninkrijk
 South Park (Londen)
 South Park (Oxford)

Overig 
 South Park (Acclaim), een computerspel uit 1998
 South Park (Sega), een flipperspel uit 1999
 South Park City, een openluchtmuseum in Fairplay, Verenigde Staten